Ви́ктор Ко́стин:
 Костин, Виктор Алексеевич (1927—2003) — первый секретарь Мелитопольского горкома КПСС.
 Костин, Виктор Иванович (в монашестве Сергий; 1885—1959) — епископ Русской православной церкви, епископ Костромской и Галичский.
 Костин, Виктор Иосифович (1923—1989) — Герой Советского Союза.
 Костин, Виктор Константинович (род. 1934) — заслуженный испытатель, Герой Российской Федерации.